«Frisky» — второй сингл британского рэпера Тайни Темпа, созданный при участии продюсера Labrinth. Релиз состоялся 6 июня 2010 года на лейбле Parlophone / DL Records на iTunes, а также на альбоме Disc-Overy.

История создания 
Тайни и Labrinth впервые представили песню на фестивале «Koko Pop» 17 апреля 2010 года, исполнив её вживую. Премьера песни на BBC Radio 1 состоялась 21 апреля 2010 года в программе Зейна Лоу.

Музыкальное видео 
HD-видео было загружено на официальный канал Parlophone на YouTube 21 апреля 2010 года. К 20 июля 2010 года количество просмотров превысило 4,500,000 просмотров.

Список композиций 
 Цифровая дистрибуция
Диск 1

 «Frisky» (альбомная версия) — 4:55
 «Frisky» (радио версия) — 3:39
 «Frisky» (Shy FX & Benny Page Digital Soundboy Remix) — 5:01
 «Frisky» (South Rakkas Crew 'Frisky f**K Me Remix') — 4:55
 «Frisky» (Kurtis Mantronik 'La La La' Remix) — 5:58
 «Frisky» (музыкальное видео) — 3:38

Note: all versions on iTunes are explicit, except for the radio edit.

Выступления в чартах 
Сингл дебютировал в UK Singles Chart на 2 месте 13 июня 2010 года, уступив лидерствo песни «Shout», созданной Диззи Раскал и Джеймс Корден. «Frisky» оказался на 1 месте в UK R&B Chart.

«Frisky» дебютировал в Irish Singles Chart 11 июня 2010 года на 3 месте. На следующей неделе он спустился на 11 место.

Продажи и сертификации

История релиза

Примечания 

Синглы 2010 года
Синглы Тайни Темпа
Песни, написанные Labrinth
Песни, спродюсированные Labrinth